

Persone
 Enrico Musy, noto con lo pseudonimo di Enrico Glori (1901-1966) – attore italiano
 Gianni Musy, all'anagrafe Giovanni Musy (1931-2011) – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e paroliere italiano
 Jean-Marie Musy (1876-1952) – politico svizzero
 Mascia Musy (1965) – attrice italiana
 Pierre Musy (1910-1990) – bobbista svizzero
 Stella Musy (1970) – doppiatrice italiana, figlia dell'attore e doppiatore Gianni

Altro
 Gioielleria Musy Padre e Figli – gioielleria di Torino, la più antica d'Italia

Pagine correlate
Musi